Waves (Jade Warrior-album)
 Waves (Kanye West-album)
 Waves (Kanye West-dal)
 Waves (Katrina and the Waves-album)
 Waves (Mr. Probz-dal)
 Waves (Normani-dal)
 Waves (film)